Addams Family – A galád család (1991), Barry Sonnenfeld filmje
 Addams Family 2. – Egy kicsivel galádabb a család (1993), Barry Sonnenfeld filmje
 Addams Family 3. – Jobb együtt, mint darabokban (1998), Dave Payne filmje
 Addams Family – A galád család (2019), Conrad Vernon és Greg Tiernan animációs filmje
 Addams Family (1964-1966) tv- sorozat